JFS est un sigle qui peut désigner :
 JFS (pour Journaled File System), un système de fichiers journalisé mis au point par IBM ;
 Jagdfliegerschule, en Allemagne, une école de pilotes de chasse ;
 Jungfreisinnige Schweiz (en français, Jeunes libéraux-radicaux suisses), le parti jeune du Parti libéral-radical.

Voir aussi 
 JFS2 (pour Journaled File System 2), un système de fichiers journalisés mis au point par IBM